Комиссия азартных игр Великобритании () — официальный игорный регулятор государства, контролирующий соответствие осуществления деятельности большинства игорных заведений положениям законодательных норм. Исключением является спортивный беттинг (букмекерские ставки на спорт). Контроль данного сегмента игорного бизнеса осуществляется Sports Betting Intelligence Unit — особым подразделением, созданным в 2010 году в рамках UKGC.

История создания, регламентированные функции 
Комиссия азартных игр Великобритании была создана в 2007 году в соответствии с положениями Закона об азартных играх 2005 года. Основной функцией регулятора является регулирование деятельности игорных заведений, предлагающих возможность игры в игровые автоматы, лотереи, аркадные, настольные игры.

Наравне с тем, в сферу деятельности Комиссии азартных игр Великобритании входит регулирование, лицензирование удаленного игорного бизнеса: онлайн казино, прием ставок по телефону и мобильных ставок с использованием любого оборудования, действующего на территории Соединенного Королевства.

С первого октября 2013 года в состав UK Gambling Comission была включена Национальная комиссия лотерей.

Основные обязанности 
Сегодня Комиссия азартных игр Великобритании представлена в формате вневедомственного государственного органа, действующего под эгидой Департамента культуры, СМИ и спорта. Основной сферой деятельности регулятора стала работа с игорными операторами. UK Gambling Comission занимается выдачей официальных лицензий на предоставление наземных, онлайн услуг в игорном бизнесе, также имеет полномочия на отзыв разрешения на осуществление деятельности и наложение штрафов.

Получить лицензию UK Gambling Comission могут только операторы, оборудование которых размещено непосредственно на территории государства. Представители индустрии азарта, использующие терминалами за пределами страны, но желающие рекламировать свои услуги в Британии, обязаны обладать лицензией одного из регуляторов белого списка игорных юрисдикций.

На сегодняшний день ведутся дискуссии по внесению изменений в действующие положения. В случае принятия изменений получить лицензию будут обязаны любые игровые операторы, желающие рекламировать и предоставлять услуги по приему ставок от потребителей Британии.

Защита игорного рынка Великобритании 
Важным направлением деятельности Комиссии азартных игр Великобритании является выявление и предотвращение правонарушений на игорном рынке. Основными целями данной работы является обеспечение честности, прозрачности в индустрии азарта и защита уязвимых слоев населения: детей, подростков, граждан, подверженных зависимости к азартным развлечениям.

Комиссия азартных игр Великобритании оказывает консультационные услуги национальным, местным органам власти страны по любым вопросам, связанным с игорным бизнесом, помогает в расследовании уголовных преступлений, направленных на осуществление нелегальных, мошеннических действий, принимает участие в судебных заседаниях.

Мониторинг, методы регулирования игорного бизнеса 
Для обеспечения гарантий соответствия деятельности лицензионных игорных заведений требованиям законодательным норм, стандартов, представители UKGC наделены правом посещения своих лицензиатов, проверки их финансовой деятельности. По результатам подобных мероприятий специалисты Комиссии могут выдать рекомендации к внесению поправок в работу оператора. Исполнение требований обязательно.

В случае выявления грубых нарушений UK Gambling Comission может провести дополнительное расследование, лишить оператора лицензии или наложить предупреждающие штрафные санкции.

Отдельным направлением служит работа подразделения разведки, занимающегося сбором информации о любых фактах нелегального осуществления деятельности в игорной отрасли. Перечень операторов, получивших официальные лицензии на право предоставления услуг, публикуется на официальном сайте UKGC.

Текущая деятельность 
Комиссия азартных игр Великобритании активно сотрудничает с добросовестными участниками игорного бизнеса. Только за период 2015—2016 год UKGC:
 заключила несколько соглашений о взаимодействии. Партнерами регулятора стали SIRJ и Spillemyndigheden — португальский и датский регулятор индустрии азартных игр, соответственно.
 выдала свыше десятка лицензий на осуществление деятельности. Право на предоставление услуг на британском игорном рынке получили компании Yggdrassil Gaming, FanDuel, Vbet, BetConstruct, Contagious Gaming, Magnet Gaming, прочим представителям игорного рынка.

В целях оптимизации деятельности в индустрии азарта пересматриваются правила использования криптовалют, особенности налогообложения. В 2018 году комиссия опубликовала новые правила, согласно которым владельцы казино и залов игровых автоматов не должны допускать в свои заведения несовершеннолетних, а так же чтобы во всех заведениях такого типа была опубликована информация относительно ограничений на участие в азартных играх несовершеннолетних.

Работа Комиссии азартных игр Великобритании, подвергшаяся критике 
Последние несколько лет ряд действия со стороны UKGC подвергся жесткой критике:
 за отсутствие запрета на предотвращение распространения терминалов FOBT по приему фиксированных ставок на улицах. Появление данного оборудования было обусловлено передачей соответствующих полномочий местным органам власти.
 закрытие букмекерской онлайн конторы BetBulter. Заведение прекратило деятельность, просто оставив соответствующее сообщение на сайте. Согласно публикации, «клиентские выплаты были временно прекращены. Процесс осуществление транзакций может занят неопределенное время». Клиенты компании выразили серьезную озабоченность такой ситуацией и подвергли критики действия Комиссии.

См. также 
 Комиссия по контролю казино Нью-Джерси (New Jersey Casino Control Commission)
 Комиссия по азартным играм Невады (Nevada Gaming Commission)
 Игорная Комиссия Канаваке (Kahnawake Gaming Commission)

Литература 
 The Gambling Act 2005: a bet worth Taking? HC 421, First Report of Session 2012-13 — Volume I: Report, Together with Formal Minutes, Oral and Written Evidence, 2012 — Great Britain: Parliament: House of Commons: Culture, Media and Sport — 56 c.
 Antilles (Dutch Caribbean) Investment and Business Guide Volume 1 Strategic and Practical Information, IBP Inc., 2016—138 с.
 Pathways to Excessive Gambling: A Societal Perspective on Youth and Adult Gambling Pursuits by Charlotte Fabiansson, 2010 — Ashgate Publishing — 53 с.
 Sport and Policy by Barrie Houlihan,Chris Auld,Matthew Nicholson,Russell Hoye, 2010 — Elsevier Ltd — 62 с.
 Managing Fraud Risk: A Practical Guide for Directors and Managers by Stephene Giles, 2013 — Hardcover — 303 с.
 Online Gambling and Crime: Causes, Controls and Controversies by Dr James Banks, 2014 — Ashgale Publishing Limited — 27 c.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Комиссии азартных игр Великобритании
 Комиссия азартных игр Великобритании на linkedin
 UK Gambling Comission на английской Википедии
 UK Gambling Comission на новостном портале http://newsofgambling.com
 UK Gambling Comission на новостном портале http://newsofgambling.com
 iGaming Business Magazine

Примечание 
 Контакты, расположение на карте

Азартные игры в Великобритании
Регуляторы азартных игр
Организации, основанные в 2007 году
Организации Великобритании